Стамбульский мирный договор (также известен как договор Ферхат-Паши) был заключён 21 марта 1590 года, между Османской империей и государством сефевидов. Завершил войну 1578—1590 годов.

Основные положения 
 Тебриз, Караджадаг, Гянджа, Карабах, Ширван, Грузия, Нихавенд, Луристан признаны османскими.
 Сефевидская сторона обязуется не нападать на османские территории и не предпринимать враждебных действий.
 Сефевидская сторона обязуется не принимать беглецов, замешанных в мятежах и восстаниях.
 Запрещены практиковавшиеся кызылбашами официально произносившиеся поношения в адрес одной из жён Пророка Мухаммеда Айши и трёх первых халифов — Абу Бакра, Умара и Усмана.

Литература 
 

Мирные договоры XVI века
Международные договоры Османской империи
1590 год
История Кавказа
Договоры по алфавиту
Международные договоры Сефевидского Ирана